Cet article contient une liste des plus grandes villes d'Ukraine triées par population.

Liste des villes par population

Voir aussi

Articles connexes 
 Villes d'Ukraine
 Liste des villes d'Ukraine
 Liste des villes d'Ukraine par oblasts

Villes par population
Ukraine